

Aziende 
 Dukat - azienda alimentare serba

Geografia 
Albania
 Dukat - villaggio della Prefettura di Valona

Russia
 Dukat - centro abitato dell'Oblast' di Magadan

Serbia
 Dukat - villaggio della municipalità di Bosilegrad
 Dukat - villaggio della municipalità di Gadžin Han
 Dukat - montagna della Serbia da cui sfocia il fiume Pčinja

Persone 
 Sandy Dukat (1972-) - atleta paralimpica statunitense

Televisione 
 Dukat - personaggio immaginario dell'universo fantascientifico di Star Trek